Adam Marceli Piwowar (1874–1939) – samorządowiec, geolog i polarnik, wolnomularz, założyciel Unii Narodowo-Państwowej, odznaczony m.in. Krzyżem Niepodległości
 Adam Piwowar (ur. 1894) – major piechoty Wojska Polskiego, odznaczony m.in. Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych, komendant Okręgu Związku Strzeleckiego nr IV

Uwagi

Przypisy